Санта-Ана-Ярени ()  —   муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака. Население — 1149 человек.

Ссылки

Муниципалитеты Оахаки